Хот-Спрингс (, ):

 Хот-Спрингс (Арканзас)
 Хот-Спрингс (округ, Вайоминг)
 Хот-Спрингс (Вашингтон)
 Хот-Спрингс (Виргиния)
 Хот-Спрингс (Калифорния)
 Хот-Спрингс (округ Лассен, Калифорния)
 Хот-Спрингс (округ Модок, Калифорния)
 Хот-Спрингс (округ Плумас, Калифорния)
 Хот-Спрингс (Монтана)
 Хот-Спрингс (Северная Каролина)
 Хот-Спрингс (Южная Дакота)
 Хот-Спрингс (национальный заповедник) — Арканзас
 Хот-Спрингс (национальный парк) — Вайоминг

См. также 
 Хот-Спринг
 Уорм-Спрингс ()